Болоттах () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Болоттах — озеро,  Красноярский край,   координаты 71°44' с.ш. 95°49' в.д. .
 Болоттох — озеро,  Республика Саха (Якутия),   координаты 68°42' с.ш. 145°07' в.д. .
 Болоттох — озеро,  Республика Саха (Якутия),   координаты 69°36' с.ш. 132°05' в.д. .

Примечания

См. также 
 Болуоттах